Miragem - em francês, mirage
Ou ainda:
Mirage (Transformers)

Aviões
Série de aviões franceses desenvolvida pela Dassault Aviatio
Dassault Mirage III
Dassault Mirage 5 e Dassault Mirage 50
Dassault Mirage F1
Dassault Mirage G
Dassault Mirage 2000

Música
Mirage (álbum de Armin van Buuren)
Mirage (álbum de Camel)
Mirage (álbum de Fleetwood Mac)
Mirage (álbum de Meat Puppets)
Desambiguação